fortepian – klawiszowy, młoteczkowy, strunowy instrument muzyczny
 Fortepian – film fabularny z 1993 w reżyserii Jane Campion
 Fortepian – skała u podnóży Zamku w Pieskowej Skale
 Fortepian – skała w Wąwozie Ostryszni koło Imbramowic
Miejscowość w Polsce:
 Fortepian – przysiółek w województwie małopolskim, w powiecie gorlickim, w gminie Biecz